А́льма-ма́тер (,  или «мать-кормилица») — старинное название учебных заведений, обычно университетов, которые изначально давали в основном теологическое и философское образование, как организаций, питающих духовно.

В современной лексике образно означает учебное заведение, в котором человек получал или получает образование; для профессиональных учёных — место их наибольшей занятости. Употребляется то в ласкательном, то в шутливом смысле.

Альма ( — то есть по-русски «питающая, кормилица, любящая») — прилагательное, часто употребляемое римскими поэтами для обозначения тех богинь, которые благосклонны к людям, как, например, Церера, Венера и другие. Эпитет этот давался также матери богов — Цибеле (Кибеле). Отсюда выражение «», перенесённое на университеты — щедрых подателей духовной пищи.

В Оксфордском латинском словаре эта фраза приписывается Лукрецию.

В философской поэме De rerum natura она используется как эпитет для описания богини земли:Denique caelesti sumus omnes semine oriundiМы все произошли от этого небесного семени, уomnibus ille idem pater est, und alma liquentisвсех нас есть один и тот же отец, от которого земля,umoris guttas mater cum terra recepitпитающая мать, получает капли жидкой влаги.

После падения Рима этот термин вошёл в христианское литургическое употребление в связи с Девой Марией. «Alma Redemptoris Mater» — известный антифон XI века, посвященный Пречистой Преблагословенной Деве Марии.

Примечания

Литература 
 
 
 

Университеты
Латинские фразы и выражения
Русские фразеологизмы
Крылатые выражения